Amfídamos (Amfidamus, Ἀμφιδάμας o Ἀμφίδαμος) fou un general d'Elis que el 218 aC fou fet presoner per Filip V de Macedònia, i portat a Olímpia. Fou alliberat amb la condició de convèncer els seus conciutadans d'abraçar el partit de Filip, però va fracassar i es va entregar altra vegada a Filip, i va defensar a Aratos de les acusacions d'Apel·les.

Referències 
 Meier, Mischa (Bielefeld). "Amphidamus." Brill's New Pauly., 2012. Referència. 20 de març de 2012 <http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/amphidamus-e118550>

Generals de l'antiga Grècia
Persones d'Elis